Соревнования по метанию диска среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 16 июля. Приняли участие 42 спортсмена из 11 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Метание диска на Олимпийских играх